Finally (album van CeCe Peniston) (1992)
 Finally (single van CeCe Peniston) (1992), van het gelijknamige album
 Finally (Fergie) (2008), een single van haar debuutalbum The Dutchess